CrazyCall – przedsiębiorstwo działające w branży technologicznej, produkujące przede wszystkim oprogramowanie umożliwiające wykonywanie i odbieranie połączeń w chmurze. Dodatkowo od 2017 roku w ramach jednej grupy kapitałowej funkcjonuje spółka CrazyCall, Inc. z siedzibą w San Francisco, USA.

Produkty i funkcjonalności 
Call Center Software – przeglądarkowe oprogramowanie do wykonywania i odbierania połączeń telefonicznych z funkcjonalnościami:

 Automatyzacji wykonywania połączeń (Auto Dialer)
 Rejestracji połączeń

Click to Call – widget do przeglądarki Google Chrome umożliwiający automatyczne wynajdowanie, podświetlanie i wybieranie numerów z poziomu przeglądarki internetowej.

Lead Generation Software – oprogramowanie umożliwiające kreację widgeta lub pop-upa służącego do uzyskania danych kontaktowych od odwiedzającego stronę internetową użytkownika.

Wyróżnienia i nagrody 
 2 miejsce w kategorii "Most Affordable Call Center Software" rankingu firmy Capterra.
 3 miejsce w rankingu "20 Best Business Phone Systems in 2018" sporządzonego przez niezależnych analityków z firmy FinancesOnline.
 4 miejsce w rankingu "Best Call Center Software of 2018" sporządzonego przez firmę techradar.pro.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
CrazyCall.com – wersja globalna

Polskie przedsiębiorstwa informatyczne